

Cinema 
 Volti (Faces) – film del 1968 diretto da John Cassavetes
 Faces - Facce – film del 2002 diretto da Fulvio Wetzl

Musica 
 Faces – gruppo musicale rock and roll britannico
 Faces – album degli Earth, Wind & Fire del 1980
 Faces – brano dei Night Ranger del 1985
 Faces / Back from Hell – singolo dei Run DMC del 1991, dall'album Back from Hell
 Faces – singolo dei 2 Unlimited del 1993, dall'album No Limits
 Faces – brano di Cat Power del 1996
 Faces / God Damn War – album di Chris Caffery del 2004
 Faces – album degli Mt. Helium del 2008

Altro 
 Faces – videogioco del 1990
 Separazione (Faces) – episodio della prima stagione di Star Trek: Voyager